Брушко — фамилия. Известные носители:

 Брушко, Иван Кузьмич (1907—1982) — советский военный деятель, Генерал-майор (1953 год).
 Брушко, Томаш (род. 1983) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Спартак» Миява.